Horchler ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Horchler (1849–1929), deutscher parteiloser Kommunalpolitiker, Heimatforscher und Landtagspräsident
 Dieter Horchler (1936–2017), deutscher Bauunternehmer, Präsident der Handwerkskammer Hamburg
 Karolin Horchler (* 1989), deutsche Biathletin
 Nadine Horchler (* 1986), deutsche Biathletin
 Wilhelm Horchler (1898–1967), deutscher Maler